Wallago är ett släkte av fiskar. Wallago ingår i familjen malfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malfiskar
Wallago